Аллея Ветера́нов:

 Аллея Ветеранов — сквер и одна из улиц города Мытищи.
 Аллея Ветеранов — аллея в центре Петрозаводска.

См. также 
 Проспект Ветеранов
 Мост Ветеранов